versperring
bordspel: Barricade (bordspel)
hoorspel De barricade